Gruss est le patronyme de plusieurs personnalités françaises :
Les membres de la famille Gruss :
Alexis Grüss.
Alexis Jacques André Grüss.
Arlette Gruss, fondatrice du Cirque Arlette Gruss.
Gilbert Gruss, karatéka.
  (1893-1970), général français.
 Isabelle Gruss